Il singolare del torneo di tennis Atlanta Open 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Dick Stockton che ha battuto in finale Jiří Hřebec 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 John Newcombe (quarti di finale)
 Stan Smith (primo turno)
 Jaime Fillol (primo turno)
 Cliff Richey (primo turno)

 Brian Gottfried (quarti di finale)
 Brian Fairlie (quarti di finale)
 Raúl Ramírez (primo turno)
 Dick Stockton (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Atlanta Open 1974